Castellanetani – abitanti di Castellaneta Marina
Castellanetani – abitanti di Castellaneta